Oswego peut faire référence à :

Toponyme

États-Unis 

 Oswego, Illinois, un village du comté de Kendall ;
 Oswego, Indiana, un territoire non organisé du comté de Kosciusko County ;
 Oswego, Kansas, une ville du comté de Labette ;
 Oswego, un village du comté de Valley, dans le Montana ;
 Rivière Oswego, une rivière du New Jersey tributaire du Wading River ;
 Oswego, Caroline du Sud, un district désigné de recensement dans le Sumter County ;
 Lake Oswego, une ville du nord-ouest de l'Oregon ;
 Oswego Lake, un lac de l'Oregon.

État de New York 
 Oswego, une ville du comté d'Oswego ;
 Oswego, une ville à l'embouchure de cette rivière dans le Oswego County :
State University of New York at Oswego, une université publique,
Fort Oswego, construit par les Anglais qui occupait ce même site ;
 la bataille de Fort Oswego, victoire française contre les Anglais en 1756 pendant la guerre de Sept Ans ;
 le comté d'Oswego dont la ville éponyme est le siège du comté.

Canada 

 Club Oswego, pourvoirie situé au Lac-Édouard, en la province de Québec

Autres 

La monarde, une plante herbacée originaire d'Amérique du Nord, y est quelquefois appelée Oswego tea.

Homonymie de toponyme